

Patronyme

 Carl Baermann (1810-1885), clarinettiste allemand ;
 
 Heinrich Joseph Bärmann (1784-1847), clarinettiste allemand ;
 Joseph Baermann Strauss (1870-1938), ingénieur américain ;

Voir aussi 
 Barman
 Behrman
 Berman
 Bähr